Osoby o tym nazwisku:
 Adam Guzikowski – polski urzędnik
 Jerzy Guzikowski – polski lekarz
 Wojciech Guzikowski – polski artysta fotograf